Kessler oder Keßler steht für:
 Kessler, Familienname (Namensträger siehe dort)
 Kessler, Berufsbezeichnung, siehe Kessler#Herkunft und Bedeutung
 Kessler (Ohio), unincorporated community (Siedlung) in Miami County (Ohio), Ohio, USA 
 Kessler (West Virginia), unincorporated community (Siedlung) in Greenbrier County, West Virginia, USA 
 Kessler (TV-Serie), britische TV-Serie von 1981 
 Kessler, ein Automobil und Motor produziert von der Kessler Motor Company

Siehe auch:

 Kessler-Grundel, Fischart
 Kessler ist …, deutsche Fernsehsendung von 2014 bis 2019
 Kesslerloch, Höhle bei Thayngen im Kanton Schaffhausen in der Schweiz
 Kessler Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Kessler Sekt, deutsche Sektkellerei
 Keßlerstraße, Straße in Hildesheim
 Kessler-Syndrom, Ansammlung von Weltraumschrott
 Kessler-Zwillinge, Zwillingspaar des deutschen Showgeschäfts
 Kesslers Expedition, deutsche Sendereihe mit Michael Kessler
 Kesslers Gründling, Fischart
 Kesslers Knigge, deutsche Comedyshow von 2008
 Keszler (Begriffsklärung)
 Kesler (Begriffsklärung)
 Käsler (Begriffsklärung)